Кариби, група островів в Атлантичному океані між Північною і Південною Америкою
 Кариби, група індіанських племен Південної Америки